Спи́сок ювіле́йних та па́м'ятних моне́т Украї́ни з недорогоці́нних мета́лів — це список пам'ятних та ювілейних монет, випущених Національним банком України, які є за матеріалом виготовлення: мельхіоровими, нейзильберовими, цинковими або біметалевими. Всього ювілейних та пам'ятних монет за час незалежності України станом на 15 лютого 2023 року було випущено 943. З них 526 з недорогоцінних металів. Ювілейні і пам'ятні монети почали випускатися Національним банком з 1995 року, з 943 монет — 21 монета номінована в карбованцях і 922 у гривнях. Нижче наведена класифікація недорогоцінних монет за датою випуску.

Статистична таблиця випуску монет за металом та роками 

Карбування та введення в обіг ювілейних та пам'ятних монет України почалося 1995 року. Першою ювілейною монетою яку було введено в обіг 7 травня 1995 року, стала монета присвячена 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років. Першою ж монетою з дорогоцінного металу стала срібна монета присвячена 50-річчю Організації Об'єднаних Націй, яку було введено в обіг 7 березня 1996 року.

Монети з недорогоцінних металів

Класифікація монет за тематикою 
Пам'ятні та ювілейні монети НБУ поділяються на 35 серій, монети які не ввійшли до жодної з серій, відносяться до інших монет.

 2000-ліття Різдва Христового
 Античні пам'ятки України
 Безсмертна моя Україно
 Видатні особистості України
 Вищі навчальні заклади України
 Відродження української державності
 Відродження християнської духовності в Україні
 Герої козацької доби
 Героям Майдану
 Гетьманські столиці
 Дитячий Зодіак
 Духовні скарби України
 Збройні Сили України
 Знаки зодіаку
 Княжа Україна
 Літаки України
 Міста-герої України
 Морська історія України
 На межі тисячоліть
 Найменша золота монета
 Народні музичні інструменти
 Народні промисли та ремесла України
 Області України
 Обрядові свята України
 Пам'ятки давніх культур України
 Пам'ятки архітектури України
 Друга світова війна
 Славетні роди України
 Спорт
 Стародавні міста України
 Східний календар
 Україна космічна
 Українська спадщина
 Фауна в пам'ятках культури України
 Флора і фауна
 Інші монети

Див. також 

 Список ювілейних та пам'ятних монет України з дорогоцінних металів
 Список золотих монет України
 Пам'ятна монета
 Ювілейна монета
 Вікіпедія:Ювілейні та пам'ятні монети України (шаблони)

Примітки

Посилання 
 Пам'ятні та ювілейні монети Національного Банку України 

Національний банк України
Пам'ятні та ювілейні монети України
Списки:Монети України